Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare di qualificazione dell'edizione 2011-2012 della UEFA Europa League.

Primo turno

Sorteggio

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Secondo turno

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Terzo turno

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della UEFA Europa League